Herczeg László (?–?) atléta, rúdugró
 Herczeg László (1946) zenei szerkesztő
 Herczeg László (1950) grafikus
 Herczeg László (1970) építész
hasonló nevűek
 Herczeg László Tibor (1953–2013) költő